Blümcke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Blümcke (1857–1914), deutscher Gletscherforscher, siehe Blümcke Knoll
 Katharina Blümcke (1891–1976), deutsche Schriftstellerin
 Martin Blümcke (* 1935), deutscher Journalist und Heimatforscher
Siehe auch:
 Blümke